Pierwszy rząd Władysława Grabskiego – rząd 1920
 Drugi rząd Władysława Grabskiego – rząd 1923-1925